Thomas Linley kan henvise til to personer:
 Thomas Linley, den ældre
 Thomas Linley, den yngre